24 часа Ле-Мана 2010 года () — 78-й автомарафон «24 часа Ле-Мана», который прошёл 12—13 июня на трассе Сарте неподалёку от города Ле-Ман, Франция.

Организатором гонки выступил Западный автомобильный клуб ()

Гонку посетило 238 тыс. зрителей.

Расписание

Участники

Автоматический допуск на старт 

Автоматические приглашения на 24 часа Ле-Мана 2010 года предоставлены командам, которые показали хорошие результаты на предыдущем Ле-Мане, а также в сезоне 2009 года в Американской серии Ле-Ман, Серии Ле-Ман, Азиатской серии Ле-Ман, Чемпионат FIA GT и Petit Le Mans. Автоматическое приглашение получает также команда, которая собравшая наибольшее количество очков в Michelin Green X Challenge в рамках Серии Ле-Ман (победа в этом соревновании определяется исходя из экономичности расхода топлива на протяжении каждого соревнования). 19 ноября 2009 года Западный автоспортивный клуб Франции опубликовал список автоматических приглашений из 29 команд.

Из 29 команд получивших допуск, 21 решила им воспользоваться. Команды, отказавшиеся от участия, обозначены синим цветом.

 1. Команды «Pescarolo Sport», «Sora Racing» и «Pekaracing» дали первоначальное приглашение, но позже отказались от участия.
 2. Команда «Larbre Compétition» финишировала второй в категории GT1 в Серии Ле-Ман 2009 года, но не получила приглашение, поскольку не провела пять полных гонок в сезоне.
 3. Команда «Dyson Racing Team» победила в категории P2 на Petit Le Mans, но на их болиде использовалось заднее антикрыло, не соответствующее техническому регламент ACO на 2009 год, поэтому они не получили приглашение.

Список участников

Резервные участники

Как и в прошлогоднем Ле-Мане, 10 автомобилей были выбраны в качестве резервных участников. Нововведением является то, что эти 10 мест были распределены поровну между классами: 5 мест отведено для Прототипов Ле-Мана (LMP) и 5 — для класса GT. Деления классов в рамках LMP и GT не предусмотрено. Резервные автомобили приглашаются в случае отказа основных, при этом очерёдность определяется порядком расположения среди резервных автомобилей.

28 мая Западный автомобильный клуб добавил один автомобиль в резервный список, после ухода последнего из 10 первоначальных автомобилей резерва.

Квалифицировавшиеся пилоты по странам

Всего в гонке приняли участие представители 24 стран.

Свободная практика

На свободной практике Ромен Грожан разбил свой Ford GT.

Квалификация

 Победитель квалификации в каждом классе выделен полужирным
 

 Квалификационный результат Ferrari F430 GT2 № 82 команды «Risi Competizione» был аннулирован, поскольку на технической проверке после квалификации были выявлены технические нарушения.

Гонка

Результаты гонки

Итоги гонки представлены в таблице.

 1. В случае, когда несколько автомобилей имеют равное отставание в кругах, показано отставание последующей машины от предыдущей во времени.
 2. Автомобиль, работающий на финише гонки, но не прошедший 70 % дистанции (277 кругов), пройденной победителем, не классифицируется.
 3. В случае нахождения в одном круге отставания нескольких машин, то для каждой следующей указано отставание не от лидера, а от первой машины в этом круге.

Технический регламент

Главной идеей всех изменений регламента являлось уменьшение превосходства дизельных прототипов над бензиновыми.

Нововведения:
 небольшое изменение очертаний кузова у прототипов LMP1 и LMP2: они стали чуть более гладкими;
 запрет на грелки для резины, вмонтированные в крылья
 Двигатели
 На дизельных двигателях диаметр шайбы рестриктора уменьшается с 37,9 мм до 37,5 мм
 На бензиновых двигателях в категории LMP1 диаметр отверстия увеличится с 32,5 мм до 33,3 мм
 На бензиновых двигателях в категории GT1 диаметр отверстия увеличится с 32,7 мм до 33,3 мм
 Давление наддува у турбодизелей ограничено с 2,75 бар до 2,59
 Для автомобилей с дизельным двигателем минимальная масса увеличена с 900 кг до 930 кг

Трансляция в России

Гоночный уик-энд был показан общими усилиями каналами «Eurosport» и «Eurosport 2». Все трансляции велись в формате изображения 16:9.

C 7 июня также выходила передача «24 минуты» с места событий и с участием действующих лиц соревнования. В студии у Робби Нока и Себастьяна Тифферта побывали Том Кристенсен, Найджел Менселл, Энди Приоль, Джанкарло Физикелла, Александр Вурц и Жаки Икс.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт гонки «24 часа Ле-Мана» 
 24 часа Ле Мана

Ле-Ман
Спорт во Франции в 2010 году
Июнь 2010 года
2010